Арту́р Вагра́мович Давтя́н (; ) — армянский гимнаст, чемпион мира 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион Европейских игр 2019 года, чемпион Европы (2021), двукратный призёр чемпионатов Европы (2013, 2016), участник Олимпийских игр (2012, 2016, 2020). В честь Давтяна назван новый элемент в спортивной гимнастике.

Биография 
Артур Давтян родился 8 августа 1992 года в Ереване. Начал заниматься гимнастикой в возрасте 7 лет в спортивной школе имени Альберта Азаряна. С 2008 года является членом сборной Армении.

Карьера

Юношеская 
В 2009 году на юношеском Олимпийском фестивале в Тампере, Давтян вместе с Ваганом Варданяном и Артуром Товмасяном в составе сборной Армении, в общекомандном зачёте занял 6-е место среди 23 команд. В индивидуальном зачёте, там же, он занял 6-е место в многоборье, в опорном прыжке был 7-м, на брусьях 6-м, а в упражнениях на кольцах довольствовался 9-м местом. Спустя год на юношеском чемпионате Европы в Бирмингеме, Давтян с результатом 15.462 стал чемпионом в опорном прыжке. Помимо этого, с результатом 13.975 он занял 4-е место в упражнениях на кольцах, 9-е место на брусьях, и 7-е в упражнениях на коне. В том же году, в Ереване, принял участие турнире, посвящённом памяти Гранта Шагиняна, где в многоборье занял первое место.

Взрослая 
Дебют Артура Давтяна на взрослых соревнованиях состоялся в 2011 году в Берлине на индивидуальном чемпионате Европы, на котором он участвовал во всех дисциплинах. Чемпионат для армянского спортсмена сложился неудачно. Будучи самым молодым участником многоборья, Давтян занял 20 место. В других дисциплинах Давтян не смог преодолеть квалификационный барьер, его лучшим результатом стало 14-е место в опорном прыжке.

В январе 2012 года Артур Давтян принял участие в международном квалификационном турнире, проходившем в Лондоне. В опорном прыжке, показав лучший результат из дисциплин, в которых он участвовал, Давтян набрал 15.450 очка и занял 6-ое место. В многоборье с 84,200 очками он финишировал 12-м. По результатам турнира армянский атлет получил путевку на Олимпийские игры 2012 года.

В марте 2012 года на третьем этапе Кубка мира в Дохе Артур Давтян с результатом 15.725 стал вторым в опорном прыжке и с результатом 14.575 четвёртым в упражнениях на коне.

В том же году армянский спортсмен вновь принял участие в чемпионате Европы, проходившем в Монпелье, где в многоборье (упражнения на шести снарядах) занял пятое место.  На Олимпиаде в Лондоне выступил неудачно. Давтян, травмировав ногу,  занял в квалификации 36-е место и не смог отобраться в финальный этап.

На Кубке мира по спортивной гимнастике, проходившем в Дохе в 2013 году с 24 по 31 марта, Артур Давтян в опорном прыжке удачно выполнив сложное упражнение занял третью ступень пьедестала. В 2013 году на прошедшем в Москве чемпионате Европы в многоборье был 8-м. Там же, в состязании в опорном прыжке стал бронзовым призёром, уступив второму месту 0.021 очка.

В 2015 году на чемпионате Европы в Монпелье был близок к завоеванию наград и в многоборье и в опорном прыжке, но в обеих дисциплинах остался четвёртым.

В 2016 году на чемпионате Европы в Берне завоевал серебряную медаль в опорном прыжке. В том же году ему удалось отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где в квалификационных соревнованиях в опорном прыжке он показал 11 результат, который не позволил ему пройти в финал.

Весной 2021 года на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле стал победителем в упражнении на коне. На Олимпиаде-2021, которая проходила в Токио с 23 июля по 8 августа, завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в опорном прыжке.

В августе 2022 года занял второе место на чемпионате Европы в Мюнхене. В ноябре того же года Артур Давтян стал первым в истории независимой Армении чемпионом мира по спортивной гимнастике – на турнире в Ливерпуле он завоевал золотую медаль в опорном прыжке. За эту победу был награжден президентом Армении медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международной федерации гимнастики
 

Гимнасты Армении
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европейских игр по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике